

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Mulj“ beginnt.

Mulj 



Mulja 
 Muljačić, Žarko (1922–2009), kroatischer Linguist, Romanist und Italianist
 Muljadi (1942–2010), indonesischer Badmintonspieler
 Muljartschyk, Kryszina (* 1997), belarussische Sprinterin